Julius Fučík (compositor) — compositor checo
 Julius Fučík (jornalista)  (1903-1943) — jornalista e ativista político checo, sobrinho do anterior

Desambiguações de antropônimos